Рауш Владислав — німецький архітектор
 Рауш Костянтин Михайлович — німецький шахіст
 Фрідель Рауш — німецький футболіст
 Рауш Костянтин Вікторович — німецький та російський футболіст, захисник клубу «Динамо» (Москва) та національної збірної Росії.

 Рауш — хутір, Давлекановський район, Башкортостан, Росія

Німецькі прізвища